Dywizje piechoty noszące numer 110:
 110 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 110 Dywizja Strzelecka (ZSRR)